Каприччио — многозначный термин:

 Каприччио (живопись) — жанр изобразительного искусства.
 Каприччио (музыка) — инструментальная пьеса свободного строения.
 Каприччио (опера) — опера Рихарда Штрауса.
 Каприччио (мультфильм) — советский мультфильм.